Le patronyme Crépeau serait originaire du latin crispus par l'intermédiaire de l'ancien français cresp, crespe (« celui qui a les cheveux frisés »). Une autre théorie en ferait un hypocoristique des noms de saints Crépin et Crépinien (choisi comme saint patron des cordonniers). Enfin une dernière hypothèse en ferait un dérivé du nom de la commune de Crépey et de la seigneurie qui en portait le nom dans la Meurthe.

En France, ce patronyme se retrouve surtout en Vendée. Il est aussi présent au Québec. La forme hispanique est Crespo.

Variantes 
Les patronymes de :
Crépau,
Crépeaux,
Crépault,
Crépeault,
Crespeau,
Craipeau.

Personnalités

Crépeau 
Michel Crépeau est un avocat et homme politique français, né le 30 octobre 1930 à Fontenay-le-Comte (Vendée) et mort le 30 mars 1999 à Paris.
Paul-André Crépeau est un professeur émérite de droit québécois né en 1926, à Gravelbourg en Saskatchewan et mort en 2011, membre de la Société royale du Canada.
Armand-Charles Crépeau est un député de la circonscription de Sherbrooke.
 Claude Crépeau, théoricien cryptologue, Canada, Université McGill.
François Crépeau, directeur scientifique du Centre d'études et de recherches internationales de l'Université de Montréal.
Robert Crépeau, professeur d'anthropologie à l'université de Montréal.
 Albert Crépeau, préfet de Haute-Marne du 18 juillet 1983 au 26 août 1985.
 Pierre Crépeau, anthropologue né en 1927.
 Maxime Crépeau, footballeur canadien né en 1994.

Crépeaux 
Robert Crépeaux, joueur d'échecs français (1900-1994).

Crépault 
Claude Crépault

Crespeau 
 Virginia Crespeau, animatrice de télévision française (1951).

Craipeau 
 Yvan Craipeau, militant trotskiste français (1911-2001).

Géographie 
Le nom se rencontre, sous la forme altérée , dans des noms de lieux-dits en France.

Île 
 Île à Crépault, dans la Rivière des Outaouais au Québec, .

Lacs 
Plusieurs lacs canadiens portent le nom de Crépeau:
 Lac Crépeau (Baie-James, Jamésie), au Québec .
 Lac Crépeau (Rivière-aux-Outardes, Manicouagan), au Québec .
 Lac Crépeau (Lac-Matawin, Matawinie), dans Lanaudière, au Québec .
 Lac Crépeau (Mont-Valin, Le Fjord-du-Saguenay), au Québec .
 Lac Crépeau, à Saint-Alphonse-Rodriguez, dans Lanaudière, au Québec .
 Lac Crépeau (Chertsey, Matawinie), dans Lanaudière, au Québec .
 Lac Crépeau (Saint-Calixte, Montcalm), au Québec.
 Lac Crépeau (Saint-Zénon, Matawinie) est un lac situé à  de Saint-Zénon, dans Lanaudière, au Québec, .

Ruisseau 
 Le Ruisseau Crépeault, .

Parc 
 Le Crepeau Nature Preserve; un parc de 12,5 acres au sud-est de la ville de Arden Hills dans le Minnesota.
 Le Parc Jules-Crépeau à Montréal

Avenue 
L'Avenue Crépeau à Mascouche, .

Unité administrative 
 Canton de Crépeau, . Il a une superficie de  hectares. Il a été créé le 6 août 1966.

Bâtiments 

La médiathèque Michel-Crépeau, inaugurée le  à La Rochelle et baptisée en l'honneur de Michel Crépeau, est une bibliothèque municipale à vocation régionale, et gérée par la Communauté d'agglomération de La Rochelle.

Références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme